Rapp kan avse:

 Rapp – en musikstil, se Rap
 Rapp (hästfärg) – en hästfärg
 HMS Rapp (88) – ett fartyg

Personer

 Albert Rapp
 Anders Rapp
 Anita Rapp
 Anthony Rapp
 David Rapp, byggherre
 Erik Rapp
 Karl Rapp
 Martin Rapp
 Mary Rapp
 Pat Rapp
Philip Jacob Rapp (1820–1917), byggmästare
 Sivert Rapp
 Sofia Rapp Johansson
 Tom Rapp
 Torsten Rapp

Se även 
 Rappe – ätten Rappe

Svenska efternamn